Kōh-e Āsamā'ī (persiska: كوهٔ آسما) är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Kabul, i den nordöstra delen av landet, i huvudstaden Kabul. Toppen på Kōh-e Āsamā'ī är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Kōh-e Āsamā'ī är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Safēd Kōh,  meter över havet,  kilometer sydväst om Kōh-e Āsamā'ī. Runt Kōh-e Āsamā'ī är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kabul,  kilometer nordost om Kōh-e Āsamā'ī. 

Trakten runt Kōh-e Āsamā'ī består till största delen av jordbruksmark.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kabul (provins)
Berg i Afghanistan 2000 meter över havet eller högre